El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1981 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 48 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en The Spectrum de Filadelfia, Pensilvania.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Indiana, que conseguía su cuarto título, segundo de su entrenador Bobby Knight, derrotando en la final a la Universidad de Carolina del Norte, que disputaba su quinta final.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

West region

Mideast region

Midwest region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1981
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA